Die CONCACAF Nations League 2023/24 wird die dritte Spielzeit des internationalen Fußball-Wettbewerbs für Männer-Nationalmannschaften der CONCACAF sein. Die Gruppenphase und das neue Viertelfinale sollen von September 2023 bis November 2023 ausgespielt werden. Im März 2024 werden die vier Erstplatzierten der obersten Liga in einer Endrunde den Turniersieger ermitteln.

Modus

Gruppenphase 
Der Modus hat sich gegenüber der Spielzeit 2022/23 grundlegend verändert. Die Gruppenphase wird weiterhin in drei Ligen (Divisionen) gespielt. Die oberste Liga besteht nun allerdings aus zwei Gruppen mit je sechs Nationalmannschaften, die mittlere Liga weiterhin aus vier Gruppen mit je vier Mannschaften und die unterste Liga nun aus drei Gruppen mit je drei Mannschaften. Innerhalb der Ligen werden die Teams anhand ihrer Position im CONCACAF Ranking Index in verschiedene Töpfe eingeteilt. Die im Index vier besten Mannschaften aus der höchsten Division nehmen nicht an der Gruppenphase teil, sondern sind direkt für das neue Viertelfinale gesetzt. Die Gruppenauslosung soll am 16. Mai 2023 stattfinden.

Während der Gruppenphase werden die zwölf Teilnehmer der höchsten Liga zwischen September und Oktober 2023 insgesamt vier Spiele (zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele) gegen ihre Gruppengegner austragen. Die Mannschaften in den anderen beiden Ligen werden von September bis November 2023 jeweils zweimal gegen alle anderen Gruppengegner antreten. Die Gruppensieger der unteren beiden Divisionen und der besten Zweite aus Liga C steigen für die nächste Austragung jeweils in die nächsthöhere Liga auf, die Gruppenletzten der oberen beiden Ligen und die Gruppenvorletzten aus Liga A steigen jeweils ab.

Viertelfinale und Endrunde 
Für das neue Viertelfinale sind die vier im Ranking Index besten Mannschaften aus der höchsten Division automatisch gesetzt. Ebenfalls dafür qualifizieren werden sich die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten aus Liga A. Diese werden dann den vier gesetzten Mannschaften zugelost. Das Viertelfinale wird im November 2023 mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Die vier Sieger des Viertelfinals werden sich für die Endrunde (auch Nations League Finals genannt) qualifizieren, in der sie im K.-o.-System untereinander den Sieger der CONCACAF Nations League 2023/24 ausspielen werden. Die Endrunde soll im März 2024 ausgetragen werden und besteht aus zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale.

Qualifikation zur Copa América 2024 

Im Gegensatz zu den vorherigen Austragungen wird diese Saison das neu eingeführte Viertelfinale als Qualifikation für eine Kontinentalmeisterschaft dienen. Da zwischen der CONCACAF und der CONMEBOL eine engeren Zusammenarbeit beschlossen wurde, werden sechs Mannschaften der CONCACAF an der Copa América 2024 in den USA als Gäste teilnehmen. Die vier Sieger des Viertelfinals werden sich direkt für die Copa qualifizieren. Die vier Verlierer haben noch die Möglichkeit sich im März 2024 in einem einzigen Play-off-Spiel an einem zentralen Ort ebenfalls zu qualifizieren.

Ligeneinteilung

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

202324
Fußballveranstaltung 2023
Fußballveranstaltung 2024